Владимировка — село в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Славгород.

История 
Основано в 1909 году. В 1928 году посёлок Владимировка состоял из 145 хозяйств. Являлся центром Владимировского сельсовета Славгородского района Славгородского округа Сибирского края.

Население 
В 1928 году в посёлке проживало 717 человек (359 мужчин и 358 женщин), основное население — русские.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Славгород